Cases Computer Simulations (C.C.S.) — компания специализировавшаяся на издании компьютерных стратегий и военных игр для ZX Spectrum.

Многие игры выпущенные Cases Computer Simulations были портированы на BBC Micro, Acorn Electron, Amstrad CPC и IBM PC. Её игры были хорошо известны в 1980-х годах.
C.C.S. располагалась по адресу 14, Langton Way, London. SE3 7TL.

Игры 
некоторые игры изданные компанией:
 Abyss (1984)
 Airline (1982)
 Arnhem (1985)
 Auto Chef (1982)
 Avalanche
 Battle 1917 (1984)
 Battle of the Bulge (1990)
 British Lowland
 Byte (1983)
 Camelot (1983)
 Corn Cropper (1983)
 Crete 1941 (1991)
 Dallas (1982)
 Desert Rats (1987)
 Encyclopedia of War: Ancient Battles (1988)
 Gangsters! (1983)
 Napoleon at War (1986)
 Overlord (1988)
 Plunder (1983)
 Print Shop (1982)
 Smuggler (1983)
 Stalingrad (1988)
 Vulcan (1987)

Ссылки 
 Страница компании на проекте SpeccyWiki

Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр Великобритании